Tôlanaro (district), een district van Madagaskar
Tôlanaro (stad), de hoofdplaats van dit district